peut faire référence à :
 , le nom allemand du Danube, fleuve d'Europe centrale et orientale ;
 la glaciation de Donau, une glaciation de la fin du Tertiaire et du début du Quaternaire qui a notamment affecté les Alpes.